Benicarlo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benicarló (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Benicarló (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar